Velafrons (ce qui signifie « front porteur d'une voile ») est un genre de dinosaures de la famille des Hadrosauridae et de la sous-famille des Lambeosaurinae ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur au Mexique. Il est connu par un crâne presque complet et un squelette partiel d'un juvénile. Il avait une crête osseuse sur le front.

Lespèce type et seule espèce est Velafrons coahuilensis, décrite par  et son équipe en 2007.

Historique 
Ses fossiles ont été trouvés à l'étage du Campanien supérieur (Crétacé supérieur) dans la Formation de Cerro del Pueblo (datant d'environ 73,5 millions d'années), près de Rincon Colorado, dans l'État de Coahuila, au Mexique. Le spécimen type est référencé CPC-59.

Étymologie 
Le nom de genre Velafrons est composé du mot espagnol vela (voile) et du mot latin frons (front), donnant ainsi "front voilé", en référence à la crête présente sur son front.

Le nom spécifique latinisé coahuilensis est formé de coahuil, en référence au Coahuila, l'État mexicain dans lequel les fossiles ont été découverts, et de la racine , « qui vit dans, qui habite », donnant ainsi "de Coahuila".

Description 
Velafrons ressemblait beaucoup à de jeunes spécimens de Corythosaurus et dHypacrosaurus, et s'est révélé être un Corythosaurini dans l'analyse phylogénétique réalisée par Gates et ses collègues lors de leur description du genre en 2007. Le crâne était grand en comparaison de crânes d'autres genres à un stade de croissance similaire, aussi la crête devait être relativement petite chez les adultes ou suivre un modèle de croissance différent, ou peut-être les Velafrons adultes avaient des crêtes plus grandes que les adultes des autres genres de lambéosaurinés. Il faut rappeler qu'on a déjà découvert des crêtes de dimensions inhabituelles chez des hadrosauridés mexicains comme Kritosaurus et Lambeosaurus laticaudus. Comme les autres hadrosauridés, Velafrons devait être herbivore.

Classification 
Le cladogramme suivant, réalisé par A. Prieto-Márquez  en 2013, montre la position évoluée de Velafrons au sein de la tribu des Lambeosaurini et de la sous-famille des Lambeosaurinae :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Publication originale

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauridae
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2007